Innerer Kern bezeichnet:

 die Menge der Inneren Punkte, einen Begriff aus der Mathematik, siehe Innerer Punkt
 den inneren Erdkern, siehe Erdkern